Antennella är ett släkte av nässeldjur. Antennella ingår i familjen Halopterididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Antennella